Burnt Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnt Knoll (Arizona)	
 Burnt Knoll (Utah)